Kaserngatan kan avse:

Kaserngatan, Göteborg
Kaserngatan, Helsingfors